Heidehaus steht für 

 KRH Klinikum Oststadt-Heidehaus#Heidehaus
 Heidehaus am Kleinen Döllnsee, ehemaliges Forstgehöft, ab 1940 von Görings Vertrauten Erich Gritzbach genutzt, in den 1980er Jahren von dem SED-Mitglied Joachim Herrmann, siehe Waldhaus Dölln